Orca peut se référer à :
 Orca est le nom d'un logiciel d'accessibilité pour déficients visuels ;
 Orca est un film américain sorti en 1977 ;
 Orca est un personnage de comics ;
 Orcinus orca est le nom binominal de l'orque ;
 La Classe Orca désigne des navires des Forces canadiennes ;
 Orca Browser un navigateur web (gratuiciel) ;
 Orca désigne l'Olympique Rugby Club Argenteuil ;
 Orca Symphony No. 1, un album de Serj Tankian sorti en 2013 ;
 Orca, usine de capture de carbone de Climeworks en Islande ;
 Le volcan Orca un volcan sous-marin près de l'Île du Roi-George en Antarctique ;
 Orca est un véhicule sous-marin autonome développé pour la marine américaine.